Бесилья-де-Вальдерадуэй ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 38,18 км². Население — 321 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 71 км.

Покровителем города считается святой Исидро Лабрадор.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида